Alforbia-brava é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Euphorbia segetalis var. segetalis
 Euphorbia segetalis var. pinea